Мурадиды — династия беев Туниса, правившая в 1613—1702 годах.

История 
Тунис с середины XVI века находился в составе Османской империи в качестве отдельного эялета. Султаны назначали в Тунис пашей, которые управляли регионом, опираясь на корпус янычар. Янычарский корпус состоял из сорока подразделений по сто человек в каждом, во главе с младшими офицерами — деями. Руководящее положение принадлежало старшим офицерам — одобашам и булукбашам, которые составляли диван (совет) при паше. В 1590 году янычары подняли восстание и перебили булукбашей. Сорок деев избрали из своей среды одного для командования войском. Этот дей стал главой фактическим правительства, а должность паши превратилась в чистую формальность. К началу XVII века наряду с деями важную роль стали играть беи, которые командовали войсками, состоявшими из местных племен. Так как янычар в Тунисе было мало, значение беев постепенно возрастало, пока они не сосредоточили в своих руках всю реальную власть. В 1640 году беи из династии Мурадидов фактически отстранили деев от власти.

Второй бей Мурад-бей I (1613—1631) вместе с титулом паши получил право передавать свою должность по наследству. Он стал основателем бейской династии Мурадидов. Ему наследовал его сын Хаммуда-бей (1631—1666), подавивший сопротивление арабских племен и присоединивший Джербу к Тунису. В конце жизни Хаммуда-бей отошел от правления, разделив государство между своими тремя сыновьями. Его старший сын Мурад-бей II получил во владение город Тунис, второй — Мухаммад-бей I эль-Хафси — города Кайруан, Сфакс, Сус, Монастир и южные земли, а младший — Хусейн-бей — земли на границе с Алжиром. Мурад-бей II (1666—1675) подавил в 1673 году восстание янычар и укрепил своё положение внутри государства.

В 1675 году после смерти Мурад-бея II в Тунисе началась длительная гражданская война. У Мурада было три сына: Мухаммад-бей II эль-Муради, Али-бей и Рамадан-бей. Его старший сын Мухаммад-бей II (ум. 1696) унаследовал должность бея. Против него выступили младший брат Али-бей и дядя Мухаммад-бей эль-Хафси. Через несколько недель после вступления в должность Мухаммад-бей II отправил в ссылку своего дядю Мухаммада эль-Хафси. Его младший брат Али-бей, недовольный своим уделом, заключил союз с беем Константины и склонил северо-западные тунисские племена на свою сторону. В 1677 году Али-бей в битве при эль-Кериме разгромил войско старшего брата, который бежал в Кайруан. После победы Али-бей приказал войскам осаждать Кайруан, а сам вернулся в Тунис, где вступил на бейский престол. Вскоре из османских владений в Тунис вернулся Мухаммад I эль-Хафси, который в союзе со своим племянником Мухаммадом II выступил против Али-бея. В декабре 1679 года при посредничестве дея Алжира между тремя Мурадидами было заключено мирное соглашение. Али-бей остался беем в Тунисе, Мухаммад-бей II эль-Муради получил во владение санджак во внутренних районах, а их дядя Мухаммад-бей I эль-Хафси сохранил почётную должность паши Туниса.

Вскоре, однако, Мухаммад-бей эль-Хафси, недовольный своей номинальной должностью паши, заключил тайный заговор с племянником Мухаммад-беем II эль-Муради против Али-бея. По распоряжению Али-бея его дядя Мухаммад-бей эль-Хафси был вторично отправлен в ссылку в Стамбул, из которой уже никогда не вернулся на родину. Между братьями Мухаммад-беем II и Али-беем вскоре с новой силой вспыхнула междоусобная борьба за власть. Между тем янычары на диване в Тунисе избрали деем Ахмеда Челеби, пользовавшегося популярностью среди турок, который назначил новым беем мамлюка Мухаммада Маниаута. Мурадиды Мухаммад-бей и Али-бей, боявшиеся потерять власть в Тунисе, заключили перемирие и выступили против нового тунисского дея и его бея. Алжирский дей Хаджи Ахмед вмешался в гражданскую войну в Тунисе на стороне братьев Мурадидов.

В мае 1686 года войско дея Алжира захватило и разграбило город Тунис. Старший брат, Мухаммад-бей эль-Муради, подозревавший своего брата Али-бея в сговоре с алжирцами, приказал убить его, а сам стал единолично править в Тунисе. Позднее на должность бея стал претендовать Мухаммад бен Чекер, лидер северо-западных тунисских племен, пользовавшийся помощью дея Алжира. Мухаммад-бей эль-Муради пытался перетянуть Мухаммада бен Чекера на свою сторону, выдав за него замуж свою дочь. Мухаммад-бей лишился поддержки столичного населения и бежал на юг Туниса. Объединенные силы дея Алжира Хаджи Шаабана и Мухаммада бен Чекера осадили столицу бейлика. 12 ноября 1694 года город Тунис, столица одноимённого бейлика, был захвачен.

Мухаммад-бей эль-Муради, воспользовавшись недовольством тунисцев против угнетения со стороны турок Алжира и приверженцев Мухаммада бен Чекера, поднял восстание против захватчиков. Получив подкрепление от Порты, Мухаммад-бей эль-Муради во главе племенного ополчения выступил против Мухаммада бен Чекера. 1 мая 1695 года в битве под Кайруаном Мухаммад бен Чекер потерпел поражение и бежал с остатками своих войск в Марокко. Победитель вступил в столицу и был признан в качестве бея 5 мая того же года. Тунисский дей, оставленный в городе алжирским деем Хаджи Шаабаном, укрылся касбе Туниса, но был схвачен и убит.

В октябре 1696 года Мухаммад-бей II эль-Муради скончался, оставив двух сыновей, Мурада и Хасана, которые из-за своего возраста не могли править. Диван провозгласил новым правителем Туниса Рамадан-бея, младшего сына Мурад-бея II и заместителя своего старшего брата Мухаммад-бея II.

В марте 1699 года против Рамадан-бея поднял восстание его племянник Мурад-бей III, сын Али-бея. Первоначально Мурад-бей был обвинен своим дядей в заговоре и заключён в тюрьму, однако ему удалось сбежать из заключения. Мурад укрылся в горном районе, собрал повстанческий отряд и захватил города Кайруан и Тунис. Рамадан-бей был схвачен и казнен по приказу племянника. 16 марта 1699 года тунисский диван избрал Мурад-бея III новым беем.

В июне 1702 года на границе Туниса и Алжира Мурад-бей III, последний бей из династии Мурадидов, был убит агой Ибрагимом аш-Шарафом, который провозгласил себя новым беем Туниса. Османский султан пожаловал ему титул паши. В 1705 году Ибрагим аш-Шараф потерпел поражение в бою под эль-Кефом с алжирцами и был взят в плен. В столице новым беем был объявлен ага сипахов Хусейн-бей (1675—1740), ставший основателем новой бейской династии Хусейнидов, правившей в Тунисе с 1705 по 1957 годы.

Генеалогия Мурададов

Источники 
 Alphonse Rousseau, Annales tunisiennes ou aperçu historique sur la régence de Tunis, éd. Bastide, Alger, 1864
 André Raymond, Tunis sous les Mouradites : la ville et ses habitants au XVIIe siècle, éd. Cérès, Tunis, 2006

Списки правителей Африки
История Туниса
Северная Африка